Кабаре́:
 Кабаре — развлекательное заведение.
 «Кабаре» — американский мюзикл (1966).
 «Кабаре» — фильм по мотивам мюзикла (1972), лауреат 8 премий «Оскар».

См. также 
 Cabaret Voltaire — британская музыкальная группа.
 Кабаре-дуэт «Академия» — советский и российский поп-дуэт.